Glud (plaats), plaats in Denemarken
 Glud (parochie), parochie in Denemarken